Nordchina steht für:

 Huabei (), eine der sechs Regionen Chinas;
 traditionelle Bezeichnung der nördlichen Hälfte des chinesischen Kernlandes (), siehe Nordchina und Südchina.